SX poate fi:

 Sint Maarten, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .sx, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sint Maarten
 Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu

Legături externe 
  „SX” la acronymfinder.com